Khondāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khondāb (kommunhuvudort i Iran), Markazi, 
 Shahrestān-e Khondāb, kommun, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar